Луис Кэмерон Госсетт-младший (; род. 27 мая 1936, Бруклин, США) — американский актёр, обладатель премии «Оскар».

Госсетт стал первым темнокожим актёром, получившим «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана и вторым темнокожим актером, получившим «Оскар».

Снялся во многих фантастических фильмах и боевиках.

Ранние годы 
Госсетт родился в нью-йоркском Бруклине. Свою первую роль сыграл в школьном спектакле «С собой не унесёшь» после того, как травма ноги помешала его игре в баскетбол. В 1952 году за постановку «Сделай гигантский шаг» Госсетт получил премию Дональдсона «Лучший новичок в театре».

В 1953 году, в возрасте 19 лет, был выбран среди двухсот актёров на роль в бродвейском шоу «Сделай большой шаг». Постановка имела большой успех и вошла в десятку лучших шоу года, а Госсетт получил приз за лучший дебют года.

После окончания средней школы имени Авраама Линкольна в 1954 году он поступил в Нью-Йоркский университет. Благодаря своему высокому росту (193 см) получил предложение от баскетбольной команды университета, но решил полностью посвятить себя театру.

Карьера 
Дебют Госсетта в кино состоялся в фильме «Изюм на солнце» (1961) режиссёра Сидни Пуатье.

В 1982 году Луис Госсетт получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в картине «Офицер и джентльмен» в паре с Ричардом Гиром. С тех пор Госсетт снялся в огромном количестве художественных фильмов, став одним из ведущих чернокожих актёров Америки.

Среди самых известных его фильмов «Бездна» (1977), «Враг мой» (1985, номинирован на премию Сатурн), «Идущий в огне» (1986), «Железный орёл −1,2,3,4», «Каратель» (1989), «Челюсти 3» (1983, номинирован на премию «Золотая малина»). Среди бродвейских ролей следует упомянуть роли в таких постановках, как «Изюм на солнце» (1959), «Золотой мальчик» (1964), и «Чикаго» (2002).

Снимается на телевидении. В 1977 году он выиграл премию «Эмми» за роль в телесериале «Корни» (Roots), привлекшую к нему внимание зрительской аудитории. В 1983 году он сыграл главную роль в ТВ-фильме «Садат» о жизни и смерти Анвара Садата, за которую был номинирован на «Золотой глобус». Госсетт появился и в эпизодах сериалов «Завтра наступит сегодня», «Мёртвая зона», «Звёздные врата: SG-1».

Голос Госсетта звучит как в мультфильмах («Дельго», «Гриффины»), так и в видеоиграх (Half-Life 2).

Занимается благотворительной деятельностью, в частности, поддерживает организацию Boys and Girls Clubs of America.

Имеет звезду № 7030 за вклад в развитие кинематографа на голливудской «Аллее славы».

Личная жизнь 

Был женат трижды. Первый брак с Хэтти Глэскоу (1967—1968) был аннулирован, во втором браке (1973—1975) с Кристиной Мангоузинг родился сын Сати, в третьем браке (1987—1992) с Синди Джеймс-Риз пара усыновила мальчика по имени Шэррон.

В феврале 2010 года Госсетт заявил прессе, что болеет раком простаты, но надеется на скорое выздоровление.

Фильмография

Кино

Телевидение

Игры

Награды 
Луис Госсетт-младший — обладатель премии «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана и «Золотого глобуса» за лучшую роль второго плана за роль в картине «Офицер и джентльмен» (1982). Также он получил «Золотой глобус» за лучшую роль второго плана в телевизионном фильме «История Жозефины Бейкер» (1991) и «Эмми» за роль в телесериале «Корни» (1977).

Примечания 

Лауреаты Дневной премии «Эмми»
Киноактёры США
Выпускники школы Авраама Линкольна (Бруклин)